Příjmení Randolph nosí více významných osobností:

 Alex Randolph (1922–2004) – americký tvůrce stolních her
 Martha Jeffersonová Randolphová (1772–1836) – v letech 1801–1809 první dáma USA
 Peyton Randolph (1721–1775) – americký politik a právník

Externí odkazy